Hüttermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Hüttermann (* 2004), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Stefanie Hüttermann (* 1985), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin, Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin, siehe Stefanie Klatt